Че́лио () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Челио, Марио (1921—1944) — итальянский танкист, партизан.
 Челио, Нелло (1914—1995) — швейцарский политик, президент в 1972 году.
 Челио, Энрико (1889—1980) — швейцарский политик, президент в 1943 и 1948 гг.

См. также 
 Celio — французский бренд мужской одежды.
 Целий — один из семи холмов Рима.
 Целий (район) — район Рима.